A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 2001, denominada oficialmente de Allsvenskan 2001, foi a 77º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o Hammarby IF que conquistou seu 1º título nacional e se classificou para a Liga dos Campeões da UEFA de 2002-03.

Resultados

Premiação

Público

Artilharia 

2001
2001 no futebol
Desporto na Suécia em 2001